Sangre de mi sangre puede referirse a:
 la traducción de la novela No Great Mischief del canadiense Alistair MacLeod;
 el sexto episodio de la sexta temporada de la serie Juego de tronos.